Gerichtsorganisationsgesetz ist der Name verschiedener Gesetze, die die Einrichtung und Organisation von Gerichten in einem (Bundes)land betreffen:

 In Deutschland bestehen Gerichtsorganisationsgesetze je Bundesland
 Für das Gerichtsorganisationsgesetz in Brandenburg siehe Brandenburgisches Gerichtsorganisationsgesetz
 Für das Gerichtsorganisationsgesetz in Hessen siehe Gerichtsorganisationsgesetz (Hessen)
 Für das Gerichtsorganisationsgesetz in Sachsen siehe Sächsisches Gerichtsorganisationsgesetz
 Für das Gerichtsorganisationsgesetz in Sachsen-Anhalt siehe Gerichtsorganisationsgesetz (Sachsen-Anhalt)
 Für das ehemalige Gerichtsorganisationsgesetz in Schleswig-Holstein siehe Gerichtsorganisationsgesetz (Schleswig-Holstein)
 In der Schweiz bestehen Gerichtsorganisationsgesetze auf Ebene der Kantone
 Für das Gerichtsorganisationsgesetz in Österreich siehe Gerichtsorganisationsgesetz (Österreich)
 Für das Gerichtsorganisationsgesetz in Liechtenstein siehe Gerichtsorganisation in Liechtenstein